Серге́й Казако́в:
 Казаков, Сергей Алексеевич (1873—1936) — русский и советский астроном.
 Казаков, Сергей Васильевич (1953—2019) — советский и российский конструктор-оружейник.
 Казаков, Сергей Владимирович (род. 1966) — советский и российский актёр театра, театральный менеджер.
 Казаков, Сергей Григорьевич (род. 1953) — советский и российский мотогонщик. Казаков, Сергей Николаевич (род. 1976) — российский боксёр-любитель.

 Казаков, Сергей (род. 1959) — советский и туркменский футболист.
 Казаков, Сергей (род. 1980) — эстонский футболист.